Национален отбор по волейбол на Гърция може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Гърция
 Женски национален отбор по волейбол на Гърция